Norwegia:
 Hell – miejscowość
 Hell – stacja kolejowa w Hell

Inne:
 Hell – album Awake
 Hell – album Die Ärzte
 Hell – album Jamesa Browna
 Hell – album Venom
 Hell – film francuski z 2005, reż, Bruno Chiche
 Hell – film niemiecko-szwajcarski z 2011, reż. Tim Fehlbaum

Zobacz też:
 Die Hell
 Hel